Šar (Mohački kotar, Mađarska) (mađ. Sárhát), selo u Mađarskoj
 ‎Šar-planina, planinski masiv u Sjevernoj Makedoniji